Chilieni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Chilieni (Covasna), Dorf im Kreis Covasna 
 Chilieni (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui